Příjmení Stuchlý nese více různých osobností:

 Ignác Stuchlý (1869–1953) – římskokatolický kněz
 Ivan Stuchlý (* 1944) – český kynolog 
 Josef Stuchlý (* 1966) – římskokatolický kněz
 Marek Stuchlý (* 1975) – český basketbalista